Comix steht für:

 Comix (Fernsehsendung), eine Fernsehsendung des Privat-Fernsehsenders RTL in den Jahren 1993 und 1994
 Underground Comix, selbst- oder im Kleinverlag verlegte Comics, die in den USA der späten 1960er bis in die Mitte der 1970er entstanden
 U-Comix, ein ehemaliges Comicmagazin
 MV Comix, ein ehemaliges Comicmagazin
 Comix (Software), ein Bildbetrachter für Linux und BSD
 Dimona Comix Group, ein Comicautorenkollektiv
 Laska Comix, ein Verlag
 Comix (Magazin), ein ehemaliges, monatliches Comicmagazin des JNK-Verlags

Siehe auch:

 Comixene, ein Comicmagazin
 Comics